Esistono più comuni francesi con questo nome

 Chazelles – Alta Loira
 Chazelles – Cantal
 Chazelles – Charente
 Chazelles – Giura